Турня — річка в Словаччині.
 Турня — історична область в Словаччині.
 Турня-над-Бодвоу — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.

Див. також 
 Турна